Sławienko est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sławienko.

 dans la voïvodie de Silésie :
 du village de Sławienko.